AMA har flere betydninger:
 Ammunitionsarsenalet – en virksomhed i Nordjylland, der gennem mange år har leveret ammunition til det danske forsvar.
 Akut Modtage Afdeling – eller Akutmedicinsk Modtage Afdeling, er en sygehusafdeling, der har til opgave at modtage og udvisitere patienter.
 AMA margarine – dansk margarinemærke